Az alábbi táblázat a Miss World szépségversenyben részt vevő országok helyezéseinek összesítését mutatja be a verseny indulásától (1951) a legutóbbi versenyig (2013).

Éremtáblázat

Megjegyzések

Erem